Турнир по хоккею с шайбой среди мужчин и женщин на XXV зимней Универсиаде прошёл с 27 января по 6 февраля на Ледовой арене турецкого города Эрзурум. Победителем среди мужчин стала сборная России, а среди женщин — сборная Канады.

Мужчины

Групповой этап 
В турнире среди мужчин двенадцать национальных сборных были размещены в трёх группах по четыре команды в каждой. Игры проводились по круговой системе, по итогам которых первые две команды в каждой группе, а также две лучшие команды из занявших третье место, выходили в четвертьфинал. Оставшиеся же четыре сборные попадали в турнир распределения мест с 9 по 12. За победу в основное время начислялось 3 очка, за победу в овертайме или серии буллитов команда получала 2 очка, а за поражение в серии буллитов — 1 очко.

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Группа C 

Время местное (UTC+2).

Распределение 9-12 мест

Матчи за 9-12 места 
Время местное (UTC+2).

Матч за 11 место 
Время местное (UTC+2).

Матч за 9 место 
Время местное (UTC+2).

Распределение 1-8 мест

Четвертьфиналы 
Время местное (UTC+2).

Полуфиналы 
Время местное (UTC+2).

Матч за 3 место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Женщины

Групповой этап 
Шесть национальных сборных были определены в одну группу, где должны были провести игры между собой по круговой системе. Четыре лучшие команды выходили в полуфинал, а две худшие сошлись в поединке за пятое место.

Время местное (UTC+2).

Распределение 5-6 мест

Матч за 5 место 
Время местное (UTC+2).

Распределение 1-4 мест

Матч за 3 место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Примечания 

Хоккей с шайбой на зимней Универсиаде 2011